Станислав Георгиев Чакъров е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Станислав Чакъров е роден през 1884 година в Струга, тогава в Османската империя. Син е на възрожденския деятел и местен български първенец Георги Чакъров и брат на Александър и Славка Чакърови. Станислав Чакъров през март 1907 година е избран за член на околийския комитет на ВМОРО в Струга. Учи висше образование, но избухването на Балканската война в 1912 година го кара да прекъсне следването си и да се запише доброволец в Македоно-одринското опълчение, като служи в Нестроевата рота на Кюстендилската дружина и в 7 кумановска дружина. Награден е със сребърен кръст „За военна заслуга“.

По време на Първата световна война е български околийски началник в Куманово. През 1917 година подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Външни препратки 
 "Кратки бележки за революционната дейност в Струга и Стружко", Куманово, 1917 година

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Носители на орден „За военна заслуга“
Станислав